Foxboro Hot Tubs — американская группа, играющая рок-н-ролл и гаражный рок. Основана участниками известной калифорнийской панк-рок команды Green Day и является дочерним проектом группы.

Седьмой студийной работой Green Day был в 2004-м году альбом «American Idiot», который стал невероятно успешным и собрал множество наград, в числе которых Grammy, MTV VMA и EMA. Однако с тех пор прошло много времени, но вот совсем недавно парни из Green Day удивили всех своим оригинальным пиар и музыкальным решением.

22 апреля 2008 года состоялся релиз первого альбома, состоящего из 12-ти песен. Вскоре выяснилось, что Foxboro Hot Tubs — это шифрующиеся Green Day. Поклонники коллектива сразу вычислили этот подвох. По словам фронтмена Билли Джо Армстронга, музыканты хотели пошутить и проверить реакцию слушателей.

Новая группа отличается от Green Day количеством участников: бессменное трио в лице Билли Джо Армстронга, Майкла Дирнта и Тре Кула усилено сессионными музыкантами Джейсоном Уайтом, Джейсоном Фризом, обычно сопровождающими «гриндеевцев» в турах, и Кевином Престоном.

Название нового проекта Билли Джо объяснил так: Foxboro Hot Tubs увековеченное местечко в их родном Беркли в Калифорнии, где участники Green Day приятно оттягивались и проводили время в бытность свою молодыми да зелеными.

Состав группы 
 Билли Джо Армстронг — ведущий вокал
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Тре Кул — барабаны, перкуссия
 Джейсон Уайт — соло-гитара

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Ссылки 
 Официальный сайт Foxboro Hot Tubs

Green Day
Группы гаражного рока из США
Рок-группы США
Музыкальные коллективы из Окленда (Калифорния)
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году